Amerikai Egyesült Államok
Johnsville (Kalifornia)
Johnsville (Kentucky)
Johnsville (Maryland)